Saint-Vrain (Essonne)
 Saint-Vrain (Marne)